Buki – jezioro  na Równinie Gorzowskiej, w powiecie strzelecko-drezdeneckim, w gminie Strzelce Krajeńskie

Buki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki

 Buki – miejscowość w Mauretanii

 Buki – wieś na Ukrainie, w rejonie mańkiwskim obwodu czerkaskiego
 Buki – wieś na Ukrainie, w rejonie białocerkiewskim obwodu kijowskiego
 Buki – wieś na Ukrainie, w rejonie malińskim obwodu żytomierskiego
 Buki – wieś na Ukrainie, w rejonie żytomierskim obwodu żytomierskiego

Zobacz też 
 buk
 Buki